

Огляд

Місяць 
Китайський зонд Чан'е-4 здійснив першу м'яку посадку на далекій стороні Місяця 3 січня. Китай також має намір запустити Чан'е-5 у грудні, першу місію повернення зразка місячного ґрунту після станції Луна-24 у 1976 році, і випробувати нове покоління космічних апаратів з екіпажем. Чан'е-5 буде використовувати недавно розроблену важку ракету-носій Великий похід-5.

Індія планує у квітні запустити відкладений місячний орбітальний апарат / посадковий апарат / місяцехід Чандраян-2.

Окремі учасники закритої місячної програми Гугла планують розпочати свої приватні місії на Місяць у 2019 році, першим з яких є SpaceIL зі своїм посадковим апаратом Beresheet.

Сонячна система 
1 січня зонд New Horizons пролетів неподалік об'єкта поясу Койпера (486958) 2014 MU69 (прізвисько Ultima Thule). Це найвіддаленіший від Сонця об'єкт, до якого наближався космічний апарат.

Пілотовані польоти

МКС 
Очікується, що Сполучені Штати повернуть можливості запуску екіпажу, втрачені після виходу Спейс Шаттл на пенсію у 2011 році. Апарати Dragon 2 від SpaceX та CST-100 Starliner від Boeing планують здійснити свої демонстраційні місії до Міжнародної космічної станції в рамках програми NASA Commercial Crew Development.

Суборбітальні польоти 
Blue Origin планує відправити своїх співробітників на борту New Shepard для першого суборбітального космічного польоту з екіпажами в першій половині 2019 року.

Virgin Galactic планувала здійснити перший комерційний суборбітальний рейс в середині року із засновником Річардом Бренсоном.

Інновації 
Кілька виробників анонсували перші орбітальні запуски нових ракет: Firefly Alpha, LauncherOne і Vector-R в США, Hyperbola-1, Kuaizhou-11 і OneSpace-M1 в Китаї, Bloostar і Vega-C в Європі, а також SSLV в Індії. Станом на початок року близько 100 малих ракет-носіїв були в активному використанні, в розробці, були нещодавно скасовані або застопорилися.

Очікується, що Дельта IV припинить польоти 2019.

Орбітальні запуски

Суборбітальні польоти

Місії в глибокий космос

Виходи у відкритий космос

Статистика орбітальних запусків

За країною 
У цьому розділі щорічний підрахунок орбітальних запусків країною призначає кожний запуск до країни походження ракети, а не до постачальника послуг запуску або космодрому.

За носієм

За Сімейством

За типом

За конфігурацією

За космопортом

За орбітою

Нотатки

Примітки

Зовнішні посилання